Schloss Wildberg bezeichnet
 Burg Wildberg (Kirchschlag bei Linz), ein Schloss mit Burgruine in der Gemeinde Kirchschlag bei Linz im Mühlviertel, Oberösterreich
 Schloss Wildberg (Messern), ein Schloss in der Gemeinde Irnfritz-Messern im Waldviertel, Niederösterreich
 Burgstelle Wildberg, eine abgegangene einer Höhenburg bei Russikon im Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Burg Wildberg
 Gut Wildberg
 Schloss Wildenberg